Піщана людина — містичний персонаж у фольклорі Північної Європи.

Фільми 
 Піщана людина — фільм швейцарського кінорежисера Петера Луїзі 2011 року.

Література 
 Піщана людина — оповідання німецького письменника Ернста Гофмана, 1816 року. Входить до збірки «Нічні історії».